La prelatura è un'istituzione della Chiesa cattolica; può essere personale o territoriale.
Prelatura personale – circoscrizione ecclesiastica governata da un prelato e formata da presbiteri e diaconi del clero secolare e di laici, determinati con criteri personali 
Prelatura territoriale – una forma di circoscrizione ecclesiastica, assimilabile ad una diocesi